Stade steht für:

 Stade, eine Hansestadt in Niedersachsen
 Landkreis Stade, ein Landkreis in Niedersachsen
 Stade (Kreis Tondern), eine Ortschaft in Nordschleswig (Dänemark)
 Stade (Olpe), einen Ortsteil der Kreisstadt Olpe im Sauerland

Stade ist das französische Wort für Stadion; davon abgeleitet:
 Stade Français, einen französischen Sportverein
 Stade Mohamed V, ein Stadion in der marokkanischen Stadt Casablanca
 Stade Reims, einen französischen Fußballverein
 Stade Rennes, einen französischen Fußballverein

Stade ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Stade († um 1264), Abt des Marienklosters zu Stade
 André Stade (* 1971), deutscher Schlagersänger
 Bernhard Stade (1848–1906), deutscher protestantischer Theologe (Alttestamentler)
 Carl Stade (1900–1945), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

 Frederica von Stade (* 1945), US-amerikanische Mezzosopranistin
 Wilhelm Stade (1817–1902), deutscher Organist, Dirigent und Komponist
 Friedrich Stade (1844–1928), deutscher Musiker und Musikpädagoge
 Hans Stade (1888–1987), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Hartwig von Stade (1118–1168), Bremer Erzbischof, siehe Hartwig I. (Bremen) 
 Heinrich von Stade († 975/976), Graf an der Unterelbe 
 Hermann Stade (1867–1932), deutscher Meteorologe und Polarforscher
 Klaus-Günter Stade (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Kurt Stade (1899–1971), deutscher Althistoriker
 Leonie Stade (* 1988), deutsche Regisseurin und Model
 Martin Stade (1931–2018), deutscher Schriftsteller
 Paul Stade (1854–1931), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Siegfried II. von Stade († 1037), Graf von Stade
 Signe Stade, schwedische Schauspielerin

Siehe auch:
 Hude-Orte#Stade-Orte, zur etymologischen Erklärung der Ortsnamen
 Stad, eine Halbinsel in Norwegen; siehe Stadlandet